Хуберт Гомерски (; 11 ноября 1911, , Германская империя — 28 декабря 1999, Франкфурт-на-Майне, Германия) — унтершарфюрер СС, принимавший участие в акции T-4 и Операции Рейнхард.

Биография 
Хуберт Гомерски родился 11 ноября 1911 года в семье инструментальщика, рос вместе с 8 братьями и сёстрами. После окончания школы изучал ремесло токаря по металлу. В 1931 году вступил в НСДАП и в том же году был зачислен в СС. После начала Второй мировой войны в ноябре 1939 года прошёл военную подготовку в составе отрядов СС «Мёртвая голова» и в январе 1940 года был переведён в берлинскую полицию. Весной 1940 года был принят в рамках акции T-4 на службу в , где сначала занимался офисной деятельностью, а потом — сжиганием трупов. В то же время он был переведён в центральное ведомство T-4, потому что ему стало плохо от сжигания тел. Затем был переведён в , где снова занялся сжиганием трупов жертв, отравленных газом. После прекращения убийств в Хадамаре Гомерски в апреле 1942 года в рамках операции Рейнхард был переведён в лагерь смерти Собибор. Там он руководил наблюдением за лесной командой заключённых. Он считался жестоким среди заключённых: «Гомерски убивал заключённых палкой, в которой были вставлены гвозди». Во время восстания в Собиборе Гомерски находился в отпуске. 

После окончания операции Рейнхард Гомерски поздней осенью 1943 года был переведён в Триест в оперативную зону Адриатического побережья. Там он был членом «, занимавшимся уничтожением евреев, конфискацией еврейского имущества и борьбой с партизанами. В связи с приближающимся концом войны в конце апреля 1945 года подразделения «особого отдела R» были выведены из Северной Италии и Гомерски прибыл в Германию.

После войны 
По окончании войны 21 марта 1947 года был оправдан по обвинению в пособничестве в убийстве на Хадамарском процессе по эвтаназии. 2 июля 1947 года Гомерски был освобождён из предварительного заключения. Впоследствии работал шофёром. На основании свидетельств , арестованного в 1946 году на основании предварительных расследований убийства инвалидов в центре эвтаназии в Хадамаре и осуждённого в 1951 году на пожизненное заключение, прокуратура Франкфурта-на-Майне провела расследование против Гомерски и , который также служил в Собиборе. Предметом судебного разбирательства было участие в массовых убийствах в Собиборе. В частности, это относилось к селекции новоприбывших заключённых, а также к избиению и расстрелам евреев. 25 августа 1950 года судебное разбирательство закончилось оглашением приговора: Йохан Клир был оправдан, Гомерски был приговорён к пожизненному заключению в каторжный тюрьме по обвинению в убийстве неопределённого количества людей. В 1972 году приговор был отменён Федеральным верховным судом ФРГ, а в 1977 году он был приговорён к 15 годам заключения за пособничество в убийстве 150 000 человек. Этот приговор тоже был отменён Федеральным верховным судом. В 1981 году третье судебное разбирательство было временно приостановлено из-за недееспособности обвиняемого и окончательно прекращено в 1984 году.

Примечания

Литература 
 .

Ссылки 
 

Члены НСДАП
Нацистские преступники